Сигозеро — название озёр.

 Сигозеро (озеро, Олонецкий район) — озеро в Карелии.
 Сигозеро (озеро, Сегежский район) — озеро в Карелии.

 Сигозеро — озеро в Мурманской области.
 Сигозеро — озеро в Архангельской области.
 Сигозеро — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Сигозеро — озеро в Лоухском районе Карелии.
 Сигозеро — озеро в Беломорском районе Карелии.
 Сигозеро — озеро в Сегежском районе Карелии.
 Сигозеро — озеро в Ленинградской области.

Примечания